Kevin Gloor, né le  à Aarau, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|rowspan="2"|1999-2000||EV Zoug U20||Juniors Élites A||36||6||10||16||14||2||0||0||0||4
|-
|EHC Seewen||||4||0||0||0||0||1||0||0||0||
|-
|2000-2001||EV Zoug U20||Juniors Élites A||23||8||10||18||35||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|2001-2002||EV Zoug||LNA||5||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|EV Zoug U20||Juniors Élites A||33||9||13||22||20||5||3||4||7||6
|-
|HC Bâle||LNB||2||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2002-2003||HC Olten||LNB||31||5||4||9||12||3||0||0||0||0
|-
|2003-2004||GCK Lions||LNB||45||10||15||25||16||6||0||1||1||0
|-
|rowspan="2"|2004-2005||GCK Lions||LNB||43||10||23||33||20||6||2||2||4||4
|-
|ZSC Lions||LNA||2||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|2005-2006||GCK Lions||LNB||24||6||19||25||12||5||2||2||4||2
|-
|ZSC Lions||LNA||22||0||1||1||4||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007||GCK Lions||LNB||45||12||22||34||14||11||4||9||13||8
|-
|2007-2008||ZSC Lions||LNA||50||6||7||13||22||17||2||3||5||8
|-
|2008-2009||ZSC Lions||LNA||46||2||5||7||4||4||0||0||0||0
|-
|2009-2010||HC Bienne||LNA||49||4||5||9||10||3||0||0||0||0
|-
|2010-2011||HC Bienne||LNA||49||6||16||22||10||6||1||1||2||2
|-
|2011-2012||HC Bienne||LNA||15||1||2||3||2||5||0||1||1||0
|-
|2012-2013||HC Bienne||LNA||38||1||2||3||4||7||0||0||0||0
|-
| 2013-2014|| HC Bienne|| LNA||29 ||0 ||1 ||1 ||12 ||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||HC Bienne||LNA||22||0||1||1||2 ||0||0||0||0||0

|2003|| Suisse -20 ans||Championnat du monde -20 ans||6||1||0||1||2||+1||
|-
|2008-2009||ZSC Lions||CHL||3||0||0||0||0||0||Vainqueur

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
 2003

Palmarès 
 Champion de Suisse en 2008 avec les ZSC Lions
 Vainqueur de la Ligue des Champions en 2009 avec les ZSC Lions

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1983
Naissance à Aarau
Joueur suisse de hockey sur glace
Joueur du EV Zoug
Joueur du HC Bâle
Joueur du HC Olten
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bienne
Attaquant de hockey sur glace